Общински комуни е наименованието на български общини, управлявани от кметове и общински съвети, избрани с листата на БРСДП (т.с.) - по-късно: БКП (т.с.), в периода 1910-1923 г.

Наименованието е дадено от самата БРСДП (т.с.) и се използва предимно от нея. Чрез общинските комуни се осъществява програмата за местно управление на партията – въвеждане на подоходен данък, освобождаване от данъци по бедност, полагане на начало на обществени строежи, откриване на обществени работилници, материално подпомагане на безработни и други.

В различни периоди партията управлява Варна, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Нова Загора, Плевен, Самоков, Сливен, Карабунар.

История на България (1918 – 1945)
Българска комунистическа партия
Местно самоуправление в България
История на България по община